Fairport peut faire référence à :

 Fairport Convention
 Fairport, ville du Comté de Monroe (New York)
 Fairport (Californie)
 Fairport (Iowa)
 Fairport (Michigan)
 Fairport (Missouri)
 Fairport (Caroline du Nord)
 Fairport, (Virginie)